Лорд — новозеландская певица, автор песен и продюсер. Она выпустила дебютные мини-альбом The Love Club EP и студийный альбом Pure Heroine в 2013 году.

American Music Awards 

!scope="col"| 
|-
| rowspan="4"| 2014
| rowspan="3"| Lorde
| Artist of the Year
| 
| rowspan="4" align="center"|
|-
| Favorite Pop/Rock Female Artist
| 
|-
| Favorite Alternate Artist
| 
|-
| Pure Heroine
| Favorite Pop/Rock Album
| 
|-
|}

APRA Awards

Australian APRA Awards 

!scope="col"| 
|-
| 2014
|Lorde
|Outstanding International Achievement Award
| 
|style="text-align:center;"| 
|-
|}

APRA Silver Scroll Awards 

!scope="col"| 
|-
| 2013
| "Royals"
| Silver Scroll Award
| 
|style="text-align:center;"| 
|-
| rowspan="2" | 2014
| "Team"
| Most Performed Work in New Zealand
| 
| style="text-align:center;" rowspan="2" | 
|-
| "Royals"
| Most Performed Work Overseas
| 
|- 
| 2015
| "Yellow Flicker Beat"
| Silver Scroll Award
| 
| style="text-align:center;" | 
|}

ARIA Music Awards 

!scope="col"| 
|-
| 2014
| Pure Heroine
| Best International Artist
| 
| align="center"|
|-
|}

ASCAP Pop Awards 

!scope="col"| 
|-
| 2014
|"Royals"
| Most Performed Songs
| 
|style="text-align:center;"| 
|-
|}

BBC Music Awards 

!scope="col"| 
|-
|rowspan="2"| 2014
| Lorde
| Best International Artist
| 
|align="center" rowspan="2"|
|-
| "Royals"
| Song of the Year
| 
|}

Billboard Music Awards 

!scope="col"|
|-
|style="text-align:center;" rowspan="12"|2014
| rowspan="6"|Lorde
| New Artist of The Year
|
|rowspan="12" align="center"|
|-
|Top Female Artist
|
|-
|Top Hot 100 Artist
|
|-
|Top Digital Songs Artist
|
|-
|Top Radio Songs Artist
|
|-
|Top Rock Artist
|
|-
| rowspan="5"|"Royals"
|Top Hot 100 Song
|
|-
|Top Digital Song
|
|-
|Top Radio Song
|
|-
|Top Streaming Song (Audio)
|
|-
|Top Rock Song
|
|-
| rowspan="2"| Pure Heroine
| rowspan="2"| Top Rock Album
|
|-
|style="text-align:center;" rowspan="2"|2015
|
|rowspan="2" align="center"|
|-
| Lorde
| Top Rock Artist
|
|}

Brit Awards 

!scope="col"| 
|-
|2014
| Lorde
| International Female Solo Artist
| 
|style="text-align:center;"| 
|}

Critics' Choice Movie Awards 

!scope="col"|
|- 
| 2015|| "Yellow Flicker Beat"  || rowspan="1"| Best Song 
|  
|align="center"|
|-
|}

Echo Awards 

!scope="col"| 
|-
| 2014
| Pure Heroine
| Best International Rock/Pop Female Artist
| 
|style="text-align:center;"| 
|}

Glamour Awards 

!scope="col"| 
|-
| 2014
| Pure Heroine
| Next Breakthrough
| 
|style="text-align:center;"|
|-
|}

Golden Globe Awards 

!scope="col"|
|- 
| 2014|| "Yellow Flicker Beat"  || rowspan="1"| Best Original Song || ||align="center"|
|-
|}

Grammy Awards 

!scope="col"| 
|-
|rowspan="4"| 2014
|rowspan="3"| "Royals"
| Record of the Year
|  
|rowspan="4" style="text-align:center;"|
|-
| Song of the Year
| 
|-
| Best Pop Solo Performance
| 
|-
| Pure Heroine
| Best Pop Vocal Album
| 
|-
|}

iHeartRadio Music Awards 

!scope="col"|
|-
|rowspan="2"| 2014
| Lorde
| Best New Artist
|  
|rowspan="2" style="text-align:center;"|
|-
| "Royals"
| Alternative Rock Song of the Year
|  
|-
|}

MTV Awards

MTV Europe Music Awards 

!scope="col"| 
|-
|rowspan="2"|2013
|rowspan="6"| Lorde
|rowspan="1"| Best New Zealand Act
| 
|style="text-align:center;"| 
|-
|Artist on the Rise
|
|style="text-align:center;"| 
|-
|rowspan="3"|2014
| Best Push Act
| 
|style="text-align:center;" rowspan="3"| 
|-
| Best New Zealand Act
| 
|-
|Best Alternative
|
|- 
|2015
|Best Alternative
|
|style="text-align:center;"|
|- 
|}

MTV Video Music Awards 

!scope="col"|
|-
| rowspan="2"|2014
| rowspan="2"|"Royals"
| Best Female Video
| rowspan="1" 
| rowspan="2" style="text-align:center;"| 
|-
| Best Rock Video
| 
|-
|}

MTV Video Music Awards Japan 

!scope="col"|
|-
| 2014
| "Royals"
|  Best New Artist Video
| 
|style="text-align:center;"| 
|}

Myx Music Awards 

!scope="col"|
|-
| 2014
| "Royals"
| Favorite International Video
| 
|style="text-align:center;"|
|-
|}

Much Music Video Awards 

!scope="col"|
|-
| rowspan="2"|2014
| Lorde
| Favorite International Artist/Group
|  
|rowspan="2" align="center"|
|-
| "Royals"
| Best International Artist Video
|  
|-
|}

New Zealand Music Awards 

!scope="col"|
|-
| rowspan="4"|2013
| rowspan="1"| "Royals"
| rowspan="1"| Single of the Year
| 
|rowspan="4" style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="1"|The Love Club EP
|Breakthrough Artist of the Year
| 
|-
| rowspan="2"|Lorde
|People's Choice Award
| 
|-
|International Achievement Award
| 
|-
| rowspan="7" | 2014
| "Team"
| Single of the Year
| 
| rowspan="7" style="text-align:center;" | 
|-
| "Royals"
| Highest Selling New Zealand Single
| 
|-
| rowspan="3"|Pure Heroine
| Album of the Year
| 
|-
| Best Female Solo Artist
| 
|-
| Best Pop Album
| 
|-
| rowspan="2" | Lorde
| People's Choice Award
| 
|-
| International Achievement Award
| 
|-
| rowspan="8" | 2015
|-
| "Yellow Flicker Beat"
| Single of the Year
| 
|-
| Lorde
| International Achievement Award
| 
|}

Nickelodeon Australian Kids' Choice Awards 

!scope="col"|
|-
| rowspan="1"| 2014
| rowspan="2"| Lorde
| rowspan="1"| Hot New Talent
|
|style="text-align:center;"| 
|-
| rowspan="1"| 2015
| rowspan="1"| Favourite Aussie/Kiwi Music Act 
|
|style="text-align:center;"| 
|}

NME Awards 

!scope="col"|
|-
|2014
| Lorde
| Best Solo Artist
|
|style="text-align:center;"| 
|}

People's Choice Awards 

!scope="col"|
|-
|2014
|Lorde
|Favorite Breakout Artist
|
|style="text-align:center;"|
|}

Premios 40 Principales 

!scope="col"| 
|-
|2014
|Lorde
|Best International New Artist
|
|align="center"|
|}

Taite Music Prize 

!scope="col"|
|-
| 2014
| Pure Heroine
| Taite Music Prize
| 
| style="text-align:center;"| 
|}

Teen Choice Awards 

!scope="col"| 
|-
|rowspan="2" align="center"|2014
| Lorde
| Choice Female Artist
| 
|rowspan="2" align="center"|
|-
| "Team" 
| Choice Single by a Female Artist
| 
|}

World Music Awards 

!scope="col"|
|-
|rowspan="15"|2014
|rowspan="6"|Lorde
|Best Female Artist
|
|align="center" rowspan="15"|
|-
| Best New Artist 
|
|- 
|Best Live Act
|
|- 
|Entertainer of the Year 
|
|- 
|Best Alternative Act
|
|- 
|Best-selling Australasian Artist 
|
|-
|"Royals"
|rowspan="4"|Best Song
|
|- 
|"Team"
|
|- 
|"Tennis Court"
|
|-
|"The Love Club"
|
|-
| The Love Club EP
|rowspan="2"|Best Album
|
|- 
| Pure Heroine
|
|- 
| "Royals"
|rowspan="3"|Best Video
|
|- 
| "Team"
|
|-
| "Tennis Court"
|
|}

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 
 

Лорд
Лорд